Die Wildente steht für:
 Die Wildente, norwegisches Schauspiel in fünf Akten von Henrik Ibsen
 Die Wildente (1975), deutsche Theateraufzeichnung von Karin Hercher
 Die Wildente (1976), deutsch-österreichischer Film von Hans W. Geißendörfer
 Die Wildente (1983), australischer Film von Henri Safran
 Die Wildente (2015), australischer Film von Simon Stone (Regisseur)
 Die Wildente (Zeitschrift), Organ eines Verbandes der ehemaligen Kriegsberichter und Angehörigen von Propagandakompanien